GWT steht für:
 Google Web Toolkit, Webframework für die Programmiersprache Java 
 Great Western Trains, siehe Great Western Railway (2015)
 Flughafen Sylt (IATA-Code), deutscher Flughafen

GW-T steht für:
 Gerätewagen Technik, Fahrzeugtyp von Hilfsorganisationen

GWt, GWt bzw. GWth, GWth steht für:
 Gigawatt (= Milliarde Watt; 109 W) thermisch, Einheit der thermischen Leistung z. B. von Kraftwerken, siehe Liste von Größenordnungen der Leistung #Gigawatt

gwt steht für:
 Gawar-Bati (ISO-639-3-Code), eine der dardischen Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung